Chemosphere bezeichnet:
 Chemosphere (Zeitschrift), englischsprachige Chemiezeitschrift
 Chemosphere (Gebäude), Gebäude in Los Angeles, USA